Jugoslaviska förstaligan i fotboll vanns av BSK.

Tabell

Mästarna
BSK Belgrad (Tränare:Antal Nemes)
Franjo Glazer
Predrag Radovanović
Milorad Mitrović
Vlastimir Petković
Milorad Arsenijević
Ivan Stevović
Radivoj Božić
Bruno Knežević
Aleksandar Tirnanić
Joška Nikolić
Slavko Šurdonja
Vojin Božović
Blagoje Marjanović
Djordje Vujadinović
Svetislav Glišović
Ljubiša Djordjević

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
1934 i Jugoslavien
1935 i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1934/1935